Lillestrøm Sportsklubb, známější pod zkráceným názvem Lillestrøm SK, je norský fotbalový klub z města Lillestrøm. Založen byl roku 1917. Pětkrát vyhrál norskou ligu (1959, 1976, 1977, 1986, 1989) a stejně tak pětkrát získal norský fotbalový pohár (1977, 1978, 1981, 1985, 2007). Klub odehrál 58 utkání v evropských pohárech, s bilancí 20 výher, 9 remíz, 29 proher a skóre 73:89 (včetně Poháru Intertoto 1996).

Výsledky v evropských pohárech

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky klubu

Norské fotbalové kluby
Sport v Lillestrømu
Fotbalové kluby založené v roce 1917